Mobitel ima dva pomena:

 sopomenka za prenosni telefon.
 Mobitel, bivše samostojno podjetje in blagovna znamka operaterja mobilne telefonije Telekoma Slovenije.